Why Girls Leave Home – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Kalem Company
Why Girls Leave Home – cortometraggio dek 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Why Girls Leave Home – cortometraggio del 1913 diretto da C. Jay Williams
Why Girls Leave Home – film del 1921 diretto da William Nigh
Why Girls Leave Home – film del 1926 diretto da James Flood
Why Girls Leave Home – film del 1945 diretto da William Berke